Bandung Baru (Adi Luwih), een plaats in Indonesië
Bandung Baru (Kaba Wetan), een plaats in Indonesië